Вýлиця Гагáріна — вулиця в центральній частині міста Запоріжжя, розташована у Вознесенівському районі. Розпочинається від вулиці Перемоги, перетинає вулицю Незалежної України, центральну магістраль міста проспект Соборний і закінчується вулицею Патріотичною біля пішохідного мосту через трамвайні колії. Протяжність вулиці — 850 метрів.

Історія 
Первинна назва вулиці — Нікопольська, на честь міста Нікополь. Нинішня назва вулиці з'явилася на початку 1960-х років, після польоту Юрія Гагаріна в Космос. З цієї нагоди у Запоріжжі виникла вулиця 12 Квітня.

Інфраструктура 
На перетині вулиць Гагаріна, Незалежної України та Олександра Матросова встановлено Меморіал співробітникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні службових обов'язків, біля будівлі ГУ Національної поліції України в Запорізькій області.

15 квітня 2016 року на жвавій ділянці вулиці Гагаріна з'явилася жива огорожа, між проспектом та вулицею Незалежної України працівники «Зеленбуду» Вознесенівського району висадили 26 сріблястих тополь і кущі спіреї.

Див. також 
 Юрій Гагарін

Примітки

Посилання 
 Вулиця Гагаріна (Запоріжжя) // Вікімапія.
 Фото вул. Гагаріна
 Вулиця Гагаріна (фото, 1962 рік) 

Г
Г
Об'єкти, названі на честь Юрія Гагаріна